Richelieu puede referirse a personas, lugares y otras entidades en países francófonos:

Patronímicos 
 Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu, (1582-1653), cardenal francés.
 Cardenal Richelieu o Armand-Jean du Plessis (1585-1642), cardenal, noble y hombre de Estado francés.
 Duque de Richelieu, título que portaron varias personas.
Armand-Jean de Vignerot du Plessis (1629-1721).
Louis François Armand de Vignerot du Plessis (1696-1788), mariscal.
Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu (1766-1822), político.
 Richelieu Levoyer, militar y político ecuatoriano.

Topónimos

Canadá
 Río Richelieu, afluente del río San Lorenzo en Montérégie Este.
 Richelieu, antiguo condado de Quebec.
 Richelieu, circunscripción electoral provincial de Quebec. 
 Richelieu, circunscripción electoral federal de Quebec. 
 Richelieu, ciudad del municipio regional de condado (MRC) de Rouville en Montérégie Este.
 Alto Richelieu, MRC de Montérégie Este.
 Bajo Richelieu, ahora Pierre-De Saurel, MRC de Montérégie Este.
 Valle del Richelieu, MRC de Montérégie Este.
 Saint-Antoine-sur-Richelieu, municipio del MRC del Valle del Richelieu en Montérégie Este.
 Saint-Blaise-sur-Richelieu, municipio del MRC de Alto Richelieu en Montérégie Este.
 Saint-Charles-sur-Richelieu, municipio del MRC del Valle del Richelieu en Montérégie Este.
 Saint-Denis-sur-Richelieu, municipio del MRC del Valle del Richelieu en Montérégie Este.
 Saint-Jean-sur-Richelieu, ciudad del MRC de Alto Richelieu en Montérégie Este.
 Saint-Louis-de-Richelieu, municipio de Montérégie Este.
 Saint-Marc-sur-Richelieu, municipio del MRC del Valle del Richelieu en Montérégie Este.
 Saint-Marcel-de-Richelieu, municipio del MRC de Les Maskoutains en Montérégie Este.
 Saint-Mathias-sur-Richelieu, municipio del MRC de Rouville en Montérégie Este.
 Saint-Roch-de-Richelieu, municipio del MRC de Pierre-De Saurel en  Montérégie Este.

Francia
 Richelieu, localidad de Indre y Loira.
 Calle Richelieu en Paris.
Richelieu - Drouot, estación del metro de París.

Barcos 
 Richelieu, Barco acorazado que participó en la Segunda Guerra Mundial.
 Richelieu, Barco acorazado de 1873.
 Nombre inicial previsto para el porta aviones Charles de Gaulle.
 Richelieu, clase de acorazado.

Cultura 
 Busto del cardenal Richelieu (Bernini), monumento parisino del  Museo del Louvre.
 Le site Richelieu, sede de la Biblioteca Nacional de Francia.
 Richelieu, película de Gérard Bourgeois de 1911.
 La sombra de Richelieu, otro nombre del club Dumas.
 Les Premières Armes de Richelieu, obra de teatro de Dumanoir y de Jean-François Bayard, 1839.

Otros 
 Richelieu, nombre francés del zapato Oxford.
 Richelieu, cultivar de manzana.
 Richelieu, tipo de pâté en croûte.
 Richelieu international, club franco-canadiense.